Eduknoppix est une distribution Live destinée à l'école et basée sur Knoppix.

Faite par des professeurs italiens pour des élèves autour de , comprenant entre autres KdeEdu, Dr Géo

Voir aussi 
 Liste de Live CD
Autres distributions pour l'éducation :
 AbulÉdu , Ubuntu/Debian
 Edubuntu multilingue, Ubuntu
 EduLinux , basé sur Mandriva
 Freeduc-cd , basé sur Knoppix et soutenue par l'Unesco mais plus active
 Skolelinux , , , Debian
 PrimTux , Debian
 Edutice  basé sur Mandriva

Distribution dérivée de Knoppix
Live CD
Logiciel éducatif